Dave Angus Barr (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie 
Il devient professionnel en 1981 avec les Bruins de Boston dans la ligue nationale de hockey.

Le , il signe comme agent libre avec les Bruins de Boston.

Le , il est échangé aux Rangers de New York par les Bruins en retour de Dave Silk.

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis par les Rangers avec un choix de  ronde au repêchage de 1984 en retour de Bob Brooke et de Larry Patey.

Le , il est échangé aux Whalers de Hartford par les Blues  en retour de Tim Bothwell.

Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit par les Whalers en retour de Randy Ladouceur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1977-1978 || Panthers de Pincher Creek || LHJA ||60 ||16 ||32 ||48 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Bighorns de Billings || LHOu ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||72 ||16 ||19 ||35 ||61 ||8 ||4 ||0 ||4 ||2
|-
|1979-1980 || Americans de Great Falls || LHOu ||3 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||27 ||4 ||12 ||16 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Broncos de Lethbridge || LHOu ||30 ||12 ||25 ||37 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Broncos de Lethbridge || LHOu ||72 ||26 ||62 ||88 ||106 ||10 ||4 ||10 ||14 ||4
|-
|1981-1982 || Blades d'Érié || LAH ||76 ||18 ||48 ||66 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Bruins de Boston || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1982-1983 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||72 ||27 ||51 ||78 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Bruins de Boston || LNH ||10 ||1 ||1 ||2 ||7 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1983-1984 || Oilers de Tulsa || LCH ||50 ||28 ||37 ||65 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Rangers de New York || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1 ||0 ||0 || 0|| 0|| -||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Blues de Saint-Louis || LNH ||75 ||16 ||18 ||34 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1985-1986 || Blues de Saint-Louis || LNH ||72 ||13 ||38 ||51 ||70 ||11 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
|1986-1987 || Blues de Saint-Louis || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Whalers de Hartford || LNH ||39 ||2 ||4 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH ||37 ||13 ||13 ||26 ||49 ||13 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH ||51 ||14 ||26 ||40 ||58 ||16 ||5 ||7 ||12 ||22
|-
|1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH ||73 ||27 ||32 ||59 ||69 ||6 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
|1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH ||62 ||10 ||25 ||35 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||9 ||1 ||14 ||15 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH ||70 ||18 ||22 ||40 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Devils d'Utica || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Devils du New Jersey || LNH ||41 ||6 ||12 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Devils du New Jersey || LNH ||62 ||6 ||8 ||14 ||61 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1993-1994 || Stars de Dallas || LNH ||20 ||2 ||5 ||7 ||21 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1993-1994 || Wings de Kalamazoo || LIH ||4 ||3 ||2 ||5 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Wings de Kalamazoo || LIH ||66 ||18 ||41 ||59 ||77 ||16 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|1995-1996 || Solar Bears d'Orlando || LIH ||82 ||38 ||62 ||100 ||87 ||23 ||8 ||13 ||21 ||14
|-
|1996-1997 || Solar Bears d'Orlando || LIH ||50 ||15 ||29 ||44 ||29 ||9 ||2 ||3 ||5 ||8
|-

| 614 || 128 || 204 || 332 || 520 || 71 || 12 || 10 || 22 || 70

En tant qu'entraîneur 

|- 
|2000-2001 || Aeros de Houston || LIH  
| 82 || 42 || 32 || 8 || Défaite en  ronde 
|-
|2004-2005 || Storm de Guelph || LHO 
| 68 || 23 || 34 || 11 || Défaite en  ronde
|- 
|2005-2006 || Storm de Guelph || LHO 
| 68 || 40 || 24 || 4 || Défaite en  ronde
|- 
|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO 
| 68 || 33 || 23 || 12 || Défaite en  ronde 
|- 
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO 
| 68 || 34 || 25 || 9 || Défaite en  ronde

En tant d'entraîneur adjoint

Ligue internationale de hockey 

 Solar Bears d'Orlando en 1995-1996 et 1996-1997.
 Aeros de Houston en 1997-1998 et 1999-2000.

Ligue nationale de hockey 

 Avalanche du Colorado en 2008-2009.
 Wild du Minnesota en 2009-2010 et 2010-2011.
 Devils du New Jersey en  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 .
 Sabres de Buffalo en 2015-2016.
 Panthers de la Floride en 2016-2017 (entraîneur-associé).
 Sharks de San José en 2017-2018.

Notes et références 

Naissance en février 1952
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bighorns de Billings
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Broncos de Lethbridge
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blades d'Érié
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché